Змагання з легкої атлетики в метанні списа серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 відбувались 17 і 20 серпня на Олімпійському стадіоні Жоао Авеланжа.

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Розклад змагань

Час місцевий (UTC−3).

Результати

Кваліфікація 
У фінал виходять учасники, які виконали  кваліфікаційний норматив  83.00 м (Q), або принаймні найкращих 12 спортсменів (q).

Група A

Група B

Фінал 

* – Джуліус Єго відмовився від подальшої боротьби після своєї четвертої спроби через травму.

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  

Чоловіки
Чоловіки